Colle Luna ima više značenja:
 Colle Luna, Chieti
 Colle Luna, Teramo